Гамон () — семья испанского происхождения, в 1492 году эмигрировавшая из Гренады в Турцию, где представители трёх поколений занимали видные места как придворные врачи или общественные деятели.

 Гамон, Жан-Луи (1821—1874) — французский художник.
 Гамон, Иосиф (Jozef Hamon; ок. 1450—1518) — придворный врач при султанах Баязиде II (1481—1512) и Селиме I (1512—1520)
  — придворный врач султанов Селима I и Солимана; сын Иосифа Г..
 Гамон, Иосиф (младший) (ум. 1577) — придворный врач султана Селима II и константинопольский поэт; сын Моисея Г.

См. также 
 Гомон
 Хамон
 Амон (значения)

Примечания